Holly Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Holly Springs (Alabama)
 Holly Springs (Arkansas)
 Holly Springs (Georgia)
 Holly Springs (Iowa)
 Holly Springs (Mississippi)
Holly Springs (North Carolina)
 Holly Springs (South Carolina)
 Holly Springs (Tennessee)
 Holly Springs (Texas)